Okopy (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte.

In der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Okopy (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Okopy (Ternopil)

 Name eines Berges im Gorgany-Massiv

In Polen:

 Dorf in der Gmina Suchowola